Almino Afonso kan syfta på:

Brasilien 

 Almino Afonso (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Almino Afonso (ort), Rio Grande do Norte,